Шлапанице (, ) — город в районе Брно-пригород Южноморавского края Чехии с населением 7 076 жителей (2013).

Город расположен в восточной части района Брно на расстоянии около 10 км к юго-востоку от города Брно на высоте 220—260 метров в одной из наиболее интересных чешских исторических областей с тысячелетними культурно-историческими традициями — Моравии.

Шлапанице с 2003 года является городом с расширенными полномочиями. Его административный округ состоит из 40 населенных пунктов.

История 

Шлапанице было впервые упомянуто в 1235 году . Находится близ места Аустерлицкого сражения или «Битвы трех императоров», так как Александр I, Франц II и Наполеон I лично присутствовали на нём. Здесь, на вершине г. Журань поставлен пирамидальный памятник в память о погибших в битве.

Достопримечательности 
Среди основных достопримечательностей Шлапанице — Костëл вознесения Божьей Матери, Церковь Успения, старый дом приходского священника, здание школы и муниципальное управление.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Шлапанице

Города Южноморавского края
Брно-пригород